Le Tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi 2009 est la version 2009 du Tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi, un tournoi annuel de tennis qui se tient à Abou Dabi aux Émirats arabes unis depuis 2009.

Participants 
  Rafael Nadal ()
  Roger Federer ()
  Andy Murray ()
  Nikolay Davydenko ()
  Andy Roddick ()
  James Blake ()

Tableau

Lien externe 
 Site officiel du tournoi

2009
Tennis masculin en 2009
Sport aux Émirats arabes unis en 2009
Tennis en janvier 2009